Зал камерной и органной музыки в Челябинске:
 Александро-Невская церковь (Челябинск) — в 1980-х переоборудована в концертный зал с органом, с 2010-х годов снова церковь.
 Зал камерной и органной музыки «Родина» — новый органный зал с прежним инструментом в бывшем кинотеатре «Родина», с 2014 года.